Papiliovenator neimengguensis es la única especie conocida del género extinto Papiliovenator de dinosaurio terópodo trodóntido que vivió a finales del período Cretácico, aproximadamente entre 83 a 72 millones de años durante el Campaniense en lo que es hoy Asia. Sus restos se enontrarón en la Formación Bayan Mandahu en Mongolia Interior, China. Su nombre de género significa "cazador mariposa", debido de una característica en forma de mariposa en sus dos primeras vértebras dorsales.

El holotipo, BNMNH-PV030, es un esqueleto subadulto semiarticulado parcial que consta de un cráneo casi completo y otros huesos poscraneales. Excepcionalmente, su hocico era corto y subtriangular, más similar al de los troodóntidos del Cretácico inferior como Mei long que a los hocicos largos de los trodóntidos del Cretácico Superior. Esta y otras características únicas de su esqueleto sugieren una gran diversidad de morfotipos de trodóntidos en la zona del desierto de Gobi durante el Cretácico superior.

Pei et al. clasificaron a Papiliovenator como el miembro más basal de un clado constituido por todos los trodóntidos del Cretácico Superior, exceptuando a Almas ukhaa, como se muestra a continuación.

Referencias 

Troodontidae
Dinosaurios del Cretácico Superior